— японский идол, певица и актриса, участница команды К японской поп-группы AKB48

Биография 
2007
В 2007 году выпустила два сингла в составе группы Chocolove from AKB48 вместе с Риной Наканиси и Саякой Акимото.

2008
В сезоне 2008—2009 годов играла одну из главных ролей в дораме «Tetsudo Musume: Girls be ambitious!» вместе в другой участницей AKB48, Томоми Касай.

2009
В июне—июле 2009 года в отборе для участия в 13-м сингле заняла 14-е место и вошла в основной состав.

В августе 2009 года вышла первая фотокнига Саэ Миядзавы, .

2010
В мае—июне 2010 года в отборе для участия в 17-м сингле («Heavy Rotation») заняла 9-е место, набрав 12560 голосов.

21 сентября 2010 года выбыла во втором раунде отборочного турнира 19-го сингла AKB48 по игре «камень, ножницы, бумага».

В начале октября 2010 года было анонсировано, что Саяка Акимото и Саэ Миядзава примут участие в новом проекте продюсера Одзи Хирои под названием «Double Heroine». Хирои в 2009 году был продюсером мюзикла «Infinity» с участием AKB48, в котором и Акимото, и Миядзава принимали участие.

Дискография

Синглы 
AKB48
 Aitakatta (会いたかった)
 Seifuku ga jama wo Suru (制服が邪魔をする)
 Keibetsu Shiteita Aijou (軽蔑していた愛情)
 Bingo!
 Boku no Taiyou (僕の太陽)
 Yuuhi wo Miteru ka? (夕陽を見ているか?)
 Romance, Irane (ロマンス、イラネ)
 Sakura no Hanabiratachi 2008 (桜の花びらたち 2008)
 Baby! Baby! Baby!
 Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド)
 10nen Zakura (10年桜)
 Namida Surprise! (涙サプライズ!)
 Iiwake Maybe (言い訳Maybe)
 River
 Ponytail to Chouchou (ポニーテールとシュシュ)
 Majijo Teppen Blues (マジジョテッペンブルース)
 Heavy Rotation (ヘビーローテーション)
 Beginner
Chocolove from AKB48
 Ashita wa Ashita no Kimi ga Umararu
 MAIL no Namida
Team PB
 Enkyori Poster (遠距離ポスター)
Yasai Sisters
 Yasai Sisters (野菜シスターズ)

Фильмография

Фильмы

Телевизионные сериалы

Примечания

Ссылки 
 AKB48 / Миядзава Саэ
 Office48 / Миядзава Саэ
 Официальный блог Акимото, Умэды, Оку, Кобаяси, Масуды, Миядзавы
 
 Саэ Миядзава, профиль на сайте Oricon
 Первая фотокнига Саэ Миядзавы на сайте Oricon

Актрисы по алфавиту
Идолы (японские артисты)
Актрисы Японии
Певцы и певицы Японии
Музыканты AKB48
Певцы и певицы в жанре J-pop